Jan Malicki (ur. 1948) – polski historyk literatury, bibliotekarz
 Jan Malicki (ur. 1958) – polski historyk, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego